Hrvatska
 Milanovac (Crnac), naselje u općini Crnac
 Milanovac (Velika), naselje u općini Velika
 Milanovac (Virovitica), gradsko naselje Virovitice
 Milanovac (jezero), jezero u sastavu Plitvičkih jezera

Srbija
 Gornji Milanovac, naselje
 Gornji Milanovac (općina), općina
 Donji Milanovac, naselje